Una entidad financiera es un intermediario para operaciones en el ámbito financiero. Las entidades financieras pueden ser bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito, es decir, intermediarios que administran y prestan dinero; o empresas financieras, un tipo distinto de intermediarios financieros que, sin ser bancos, ofrecen préstamos o facilidades de financiamiento en dinero. 

Hay dos tipos de entidades financieras: Las entidades de crédito y las empresas de servicio de inversión y entidades aseguradoras.

Véase también 
 Institución financiera
 Contrato de depósito
 Crédito
 Empréstito
 Préstamo a la gruesa ventura
 Préstamo entre particulares
 Préstamo sindicado
 Préstamo solidario

Instituciones financieras